Шаквакское соглашение (), также известное как Шаквакский проект () — соглашение о финансировании строительства шоссе между США и Канадой, подписанное в 1977 году. Оно определяет ответственность за 523 километра дороги — от трассы Хейнс до Аляскинской трассы. Соглашение было достигнуто вследствие давних требований жителей Аляски об улучшении дорог, соединяющих панхандл с остальной частью штата Аляска. Согласно соглашению, Соединённые Штаты утверждают средства, которые используются канадскими подрядчиками для восстановления шоссе. По оценкам экспертов, граждане США составляют 85 % трафика трасс.

История 
США построили Аляскинскую трассу после бомбардировки Перл-Харбора как стратегическое связующее звено между Аляской и основной частью страны. Канада взяла на себя обслуживание участков, проходящих через их территорию после Второй мировой войны.

В конце 1970-х годов дорога нуждалась в ремонте. Соединённые Штаты согласились заплатить за модернизацию.

Аура Ландау из Департамента транспорта Аляски описала это соглашение так:Шаквакское соглашение 1977 года обязывало Соединённые Штаты реконструировать шоссе, а Канаду — поддерживать его. Таким образом, большая часть обязательств США выполнена.

В течение большей части последних 20 лет финансирование осуществлялось правительством Юкона, поскольку оно сдавало в аренду участки автомагистралей. Реконструкция дороги Хейнс была фактически завершена в начале 1980-х годов, затем финансирование прекратилось на несколько лет. Работы с начала 1990-х годов велись на шоссе Аляски и спустя более 10 лет были прекращены.

В конце сентября 2007 года мост через реку Донжек был завершён и открыт для движения. Вскоре был завершён мост через Уайт-Ривер.

В 2016—2017 годах на участок дороги Шаквак было потрачено 10,8 миллиона долларов, в 2017—2018 годах — 6,3 миллиона долларов, в 2018—2019 годах — 2,3 миллиона долларов. В 2019—2020 годах финансирование этой дороги было прекращено.

В период с 1977 по 2009 год США внесли в это соглашение 361,4 млн долларов (далее — более 400 млн долларов).

Считается, что США не полностью завершили модернизацию. Между Бивер-Криком на Юконе и границей с Аляской есть около 100 миль, которые являются проблематичными.

Примечания

Ссылки 
 

Транспорт в Юконе
Транспорт на Аляске
Американо-канадские отношения
Автодороги Юкона
1976 год в Канаде